Sacher-Masoch ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Sacher-Masoch (1901–1972), österreichischer Schriftsteller, siehe auch Alexander-Sacher-Masoch-Preis
 Artur Wolfgang von Sacher-Masoch (1875–1953), österreichischer Schriftsteller
 Eva von Sacher-Masoch (1912–1991), österreichische Tänzerin
 Leopold von Sacher-Masoch (1836–1895), österreichischer Schriftsteller, Namensgeber des Masochismus
 Leopold Johann Nepomuk Ritter von Sacher (1797–1874), österreichischer Beamter und Naturforscher, durch Heirat seit 1838 von Sacher-Masoch
 Wanda von Sacher-Masoch (1845–1933), Schriftstellerin und Ehefrau von Leopold von Sacher-Masoch

Siehe auch:
 Mazoch
 Sacher